The Standard – quotidiano di Hong Kong
 The Standard – quotidiano del Kenya
 The Standard – vecchio nome del quotidiano filippino Manila Standard
 The Standard – album dei Take 6 del 2008

Pagine correlate 
 Standard